Osoby o tym nazwisku:
 Alfrēds Kalniņš – łotewski kompozytor
 Bruno Kalniņš – łotewski polityk
 Imants Kalniņš – łotewski kompozytor
 Jānis Kalniņš – łotewski kompozytor
 Ojārs Kalniņš – łotewski dyplomata i działacz państwowy
 Pauls Kalniņš – łotewski lekarz i polityk
 Pēteris Kalniņš – łotewski saneczkarz